Дмитрий Никифоров:
 Никифоров, Дмитрий Владимирович (род. 1975) — российский биатлонист.
 Никифоров, Дмитрий Иванович (1833—1907) — русский офицер, участник Крымской войны, мемуарист.
 Никифоров, Дмитрий Семёнович (1917—1993) — советский дипломат.